Qaracheh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Qarācheh, ort, Khorasan, 
 Qarcheh, ort, Yazd, 

Robotskapade Iranförgreningar